Miejscowości w USA:
 Clarksville – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Johnson
 Clarksville – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Clark
 Clarksville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Butler
 Clarksville – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Ionia
 Clarksville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Pike
 Clarksville – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Clarksville – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Clarksville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Clinton
 Clarksville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Greene
 Clarksville – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Montgomery
 Clarksville – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Red River
 Clarksville – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Mecklenburg
Gminy w USA:
 Clarksville (ang. Clarksville Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Merrick
 Clarksville (ang. Clarksville Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Clarksville (ang. Clarksville Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Clarksville (ang. Clarksville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Davie

Zobacz też:
 Clark, Clarke, Clarksburg, Clarkstown.